Łopaciarz – polska nazwa dwóch podobnych do siebie rodzajów okazałych, morskich skorupiaków o charakterystycznym kształcie ciała.

 Łopaciarz – rodzaj morskich skorupiaków o charakterystycznym kształcie ciała, należący do podrodziny Scyllaridae.
 Łopaciarz – rodzaj morskich skorupiaków o charakterystycznym kształcie ciała, należący do podrodziny Arctidinae.